OSS má více významů, mimo jiné:

 Open source software
 Office of Strategic Services – předchůdce CIA
 Open Sound System
 Operations Support Systems – systémy pro podporu provozu
 Other Side System – český soundsystém
 OneStopShop – oddělení provozovatele dráhy, zabývající se přidělováním tras dopravcům
 Oss (město) – město v Nizozemí
 Organizační složka státu
One Stop Shop (Zvláštní režim jednoho správního místa) – nástroj pro zjednodušení odvodu DPH v EU
 latinsky kost